Струнный квартет № 11 — многозначный термин.

  
  
 
 Струнный квартет № 11 (Дворжак)
 
 
 Струнный квартет № 11 (Шостакович)

См. также